Іда — англосаксонський правитель.
 «Іда» — польсько-данський драматичний фільм 2013 року режисера Павла Павліковського.
 Іда — енергетичний канал в тілі людини, в йозі.

Астрономія 
 243 Іда — астероїд головного поясу.
 Факула Іда — яскрава пляма на супутнику Юпітера Амальтеї.

Топоніми

Іда — гора, найвищий пік острова Крит.

Іда — гора у Канадських скелястих горах в провінції Британська Колумбія.

Іда — селище, Бабушкінський район, Вологодська область
 Іда — селище, Боханський район, Іркутська область.

Іда — річка.
 Велька Іда — село.

Див. також 
 Тропічний шторм Іда — сторінка багатозначності для однойменних циклонів.